FK Akademija Togliatti (rusky: Футбольный клуб «Академия» Тольятти) byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Togliatti. Klub byl založen v roce 1991.

Historické názvy 

 1991 – Lada Dimitrovgrad
 1997 – Lada-Grad Dimitrovgrad
 1999 – Lada-Simbirsk Dimitrovgrad
 2000 – Lada-Energija Dimitrovgrad
 2003 – Lada-SOK Dimitrovgrad
 2006 – Krylja Sovetov-SOK Dimitrovgrad
 2008 – Akademija Dimitrovgrad
 2010 – Akademija Togliatti

Sezóny

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu

Togliatti, Akademija
Togliatti, Akademija
Togliatti, Akademija